Gminy w USA:
 North Union (ang. North Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 North Union (ang. North Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 North Union (ang. North Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill